Leo Väisänen (1997), Fins voetballer
 Sami Väisänen (1973), Fins voetballer
 Sauli Väisänen (1994), Fins voetballer
 Ville Väisänen (1977), Fins voetballer

Achternaam